Petek je lahko:

 petek - peti dan v tednu
 Petek, dvaindvajseti najbolj pogost priimek v Sloveniji
 Petek, sura iz Korana
 Petek, lik iz romana Robinson Crusoe angleškega pisatelja Daniela Defoeja.
 Petek in Svetek,  lika iz zbirke stripov Tintin in njegove pustolovščine.